Північна область (1918—1920) — територія, контрольована військами Антанти і Білим рухом на північному заході Росії 2 серпня 1918 — лютий 1920.
 Північна область (1933—1934) — адміністративно-територіальна одиниця РРФСР на Північному Кавказі.
 Північна область (1936—1937) — адміністративно-територіальна одиниця на північному заході РРФСР 5 грудня 1936 — 23 вересня 1937.